Такмичење у скоку удаљ у женској конкуренцији на 6. Светском првенству у атлетици на отвореном 1997. одржано је 7. и 9. августа на Олимпијском стадиону у Атини у Грчкој

Титулу освојену у Гетеборгу 1995., бранила је Фиона Меј из Италије.

Земље учеснице 
Учествовала је 44 такмичарке из 34 земаље.

  Албанија (1)
  Америчка Девичанска Острва (1)
  Аргентина (1)
  Аустрија (1)
  Бахаме (1)
  Белорусија (1)
  Бугарска (1)
  Бразил (1)
  Гватемала (1)
  Грчка (2)
  Данска (1)
  Доминиканска Република (1)
  Италија (1)
  Јамајка (1)
  Казахстан (1)
  Летонија (2)
  Мађарска (1)
  Немачка (3)
  Нигерија (1)
  Нови Зеланд (1)
  Панама (1)
  Перу (1)
  Пољска (1)
  Русија (3)
  Сједињене Америчке Државе (3)
  Сијера Леоне (1)
  Словенија (1)
  Тонга (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (2)
  Финска (1)
  Француска (2)
  Холандија (1)
  Шведска (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама учеснице су биле подељене у две групе: А са 21 и Б са 23 такмичареке. Квалификациона норма за финале износила је 6,70 метара (КВ), коју је испунило 6 такмичарки, а још 6 се квалификовало на основу резултата. (кв),

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
У финалу је учествовало 13 такмичарки.

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за жене на отвореном после 6. Светског првенства 1983—1997.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 1997.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном